Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Ocyrhoé fille de Chiron, qui fut changée en jument ;
 Ocyrhoé la nymphe, mère par Hippase de plusieurs guerriers troyens ;
 Ocyrhoé, une des Océanides.
 (52872) Ocyrhoé est un astéroïde en référence à la première, fille de Chiron.